Герен, Шарль:
 Герен, Шарль (фр. Charles-François-Prosper Guérin; 1875—1939) — французский художник. 
 Герен, Шарль (фр. Charles Guérin; 1873—1907) — французский поэт.